Амма́н — () — мухафаза в центре Иордании.
 Административный центр — Амман, который также является столицей страны.
 Площадь — , население —

География 
На юге граничит с мухафазой Маан, на юго-западе с мухафазой Эль-Карак, на западе с мухафазой Мадаба, на северо-западе с мухафазой Джараш, на севере с мухафазой Эз-Зарка, на востоке с Саудовской Аравией.

Административное деление 
Мухафаза Амман состоит из 7 районов:

 Амман (عمّان)
 Эль-Джиза (الجزة)
 Эль-Муваккар (الموقر)
 Наур (ناعور)
 Сахаб (سحاب)
 Умм эль-Басатин (أم البساتين)
 Вади эс-Сайр (وادي السير)

Примечания 

Мухафазы Иордании